Brezany (Žilina)
Brežany (Prešov)

Břežany kan verder verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Břežany (okres Klatovy)
Břežany (okres Znojmo)
Břežany (okres Rakovník)
Břežany I (okres Kolín)
Břežany II (okres Kolín)
Dolní Břežany (okres Praha-západ)
Panenské Břežany (okres Praha-východ)